Reck steht für:

 Reck, Turngerät
 Recke (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Reck (Tauwerk), Eigenschaft von Seilen
 Haus Reck, Adelssitz im Stadtteil Lerche von Hamm

Reck ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Christoph Reck (1922–2019), deutscher Maler und Grafiker
 Alexandra Reck, deutsche Golferin mit Down-Syndrom, Athletin bei Special Olympics Deutschland
 Eberhard von der Reck (1744–1816), deutscher Jurist und Politiker, siehe Eberhard von der Recke (Politiker)
 Franz Xaver Reck (1853–1924), deutscher Theologe und Politiker
 Friedrich Reck-Malleczewen (1884–1945), deutscher Schriftsteller
 Günther Reck, deutscher Biologe
 Hans-Joachim Reck (* 1952), deutscher Politiker (CDU)
 Hans Reck (1886–1937), deutscher Geologe und Paläontologe
 Hans Ulrich Reck (* 1953), Schweizer Kunsthistoriker
 Hartmut Reck (1932–2001), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Heinrich Laurenz Reck († 1610), deutscher geistlicher, Generalvikar in Köln
 Hermann von der Reck (1822–1902), deutscher Forstbeamter und Politiker
 Hermann Reck (1847–1931), deutscher Gutsbesitzer und Politiker, mdR
 Jacob Reck (1867–1913), russischer Bankier und Bauunternehmer
 Johann von Reck (1662–1737), Legationsrat des Kurfürstentums Braunschweig-Lüneburg beim Reichstag in Regensburg und Gesandter des Herzogtums Sachsen-Lauenburg 
 Karl-Heinz Reck (* 1949), deutscher Politiker (SPD)
 Ludwig von Reck (1866–1925), deutscher Diplomat
 Marius Reck (* 1997), deutscher Freestyle-Skier
 Martin Reck (1874–1945), deutscher Politiker (SPD Hessen)
 Max Reck (1916–1994), Schweizer Schriftsteller, siehe Max Morell
 Norbert Reck (* 1961), deutscher katholischer Theologe, freier Publizist, Übersetzer und Redakteur
 Oliver Reck (* 1965), deutscher Fußballtorhüter
 Oskar Reck (1920–1996), Schweizer Publizist
 Otfried Reck (1944–1962), deutsches Todesopfer an der Berliner Mauer
 Philipp Georg Friedrich von Reck (1710–1798), deutscher Kommissar
 Robert Reck (* 1983), deutscher Kommunalpolitiker
 Stefan Reck (* 1954), deutscher Schauspieler
 Stefan Anton Reck (* 1960), deutscher Dirigent
 Susann Reck (* 1966), deutsche Filmemacherin, Autorin und Dramaturgin
 Thomas Reck (* 1964), deutscher Hockeyspieler
 Wilhelm von der Reck (1819–1910), deutscher Verwaltungsbeamter, Rittergutsbesitzer und Politiker
 Wilhelm von Reck (Landrat) (1886–1964), deutscher Verwaltungsjurist, Landrat in Stolzenau/Nienburg
 Willy Reck (1877–1945), deutscher Maler

Siehe auch:
 Raeck
 REC
 Reeck
 Rek
 Recke
 Rack (Begriffsklärung)